Бессо́нов — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 Бессонов, Анатолий Алексеевич (1892—1983) — советский конструктор авиадвигателей.
 Бессонов, Андрей Стефанович (1929—2005) — советский и российский зоолог, ветеринар.

Б

В 
 Бессонов, Василий Иванович - народный комиссар финансов врид КазССР октябрь 1933 г. — январь 1935 г.
 
 Бессонов, Всеволод Борисович (1932—1970) — Герой Советского Союза, командир атомной подводной лодки «К-8».

Г

Д 
 Бессонов, Дмитрий Дмитриевич (1859—?) — генерал-майор, профессор Александровской военно-юридической академии по кафедре права.

И

К, Л 
 Бессонов, Константин Терентьевич — старший инженер-механик, лауреат Сталинской премии.
 Бессонов, Лев Алексеевич (1915—2006) — российский учёный, доктор технических наук, профессор, автор учебника для вузов (12 изданий).

М

Н

П 
 Бессонов, Пётр Алексеевич (1828—1898) — русский фольклорист.

С 
 Бессонов, Семён Семёнович (1902—1966) — контр-адмирал.
 
 Бессонов, Степан Артемьевич (1776—1847) — академик исторической живописи.



См. также 

 
 Бессонов (фамилия)
 Безсоновы — о дворянском роде 
 А. Дюма «Ренэ Бессон, свидетель революции»
 
 
 
 
 
 Городская усадьба Зельина – Безсоновой
 Besson в Английской Википедии 
 Besson во Французской Википедии 
 Besson MB.411